Farāh Rōd (persiska: فراه رود) är ett vattendrag i Afghanistan.   Det ligger i provinsen Farah, i den västra delen av landet,  kilometer väster om huvudstaden Kabul.

Trakten runt Farāh Rōd är ofruktbar med lite eller ingen växtlighet. Runt Farāh Rōd är det mycket glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är april, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Källor 

Vattendrag i Farah (provins)